São Miguel kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Tapuio (ort), Piauí, 
 São Miguel dos Campos (ort), Alagoas, 
 São Miguel (ort), Rio Grande do Norte, Maxaranguape, 
 Jucurutu (ort), Rio Grande do Norte, 
 São Miguel (kommun), Rio Grande do Norte,

Kap Verde 

 São Miguel, Kap Verde, en kommun på ön Santiago,

Portugal 

 São Miguel (berg), Faro, 
 Caldas de Vizela (ort), Braga, 
 São Miguel, en ö i Azorerna, Ribeira Grande, 
 São Miguel (freguesia), Lissabon,

Se även 
 Ilha de São Miguel
 San Miguel

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar